Wirtgen Group GmbH & Co. KG est un fabricant allemand de matériels de travaux publics créé en 1961 à Windhagen, dans le Land de Rhénanie-Palatinat, en Allemagne.

Le cœur de métier de la société est le développement et la fabrication de machines pour la construction et l'entretien des routes. En 2016, le groupe Wirtgen employait environ  dans le monde (Allemagne, Brésil, Chine et Inde), à travers  de vente et de service et  agréés.

Le groupe Wirtgen a été intégré dans le groupe américain John Deere le .

Histoire 
La société Wirtgen a été créée en novembre 1961 par Reinhard Wirtgen à Windhagen. Il débute dans un petit atelier la fabrication artisanale en sous-traitance d'un concasseur à béton pour la construction des routes. Son activité alla rapidement croissant jusqu'à détenir une centaine de machines et emploie une équipe de . À la fin des , il développe le principe du fraisage à froid de l'enrobé, augmentant ainsi l'efficacité du processus de rabotage. L'entreprise s'engage à l'exportation et crée sa première succursale à l'étranger.

Wirtgen élargit sa gamme qui comprend quatre lignes de produits. En 1987, il se lance dans les machines de recyclage à froid, une méthode nouvelle et économique pour la réhabilitation des routes. En 1989, il intègre la division des finisseurs à coffrage glissant dans son entreprise pour le revêtement de routes en béton.

En 1997, Jürgen et Stefan Wirtgen prennent la direction de l'entreprise et engagent une phase d'expansion par croissance externe avec l'intégration du fabricant de finisseurs Vögele. En 1999, le constructeur de rouleaux Hamm est intégré.

En 2006, le groupe Wirtgen crée deux nouveaux domaines d'activité « Technologies routières » et « Technologies minérales ». Le développement du deuxième secteur d'activité a commencé avec l'intégration de la société Kleemann GmbH, fabricant de systèmes de traitement stationnaires et mobiles.

En 2014, le groupe Wirtgen intégre Benninghoven GmbH & Co. KG, un fabricant de centrales d'enrobage traditionnelles.

En 2017, le groupe américain constructeur de machines agricoles John Deere annonce qu'il reprendrait le groupe Wirtgen pour  d'euros. L'acquisition est devenue effective au .

Composition 
Le groupe Wirtgen comprend la société mère et quatre entreprises filiales qui ont toutes conservé leur nom :

Wirtgen GmbH 
La société Wirtgen GmbH, est la plus jeune et la plus grande entreprise du groupe. Créée en 1961 par Reinhard Wirtgen, âgé de 20 ans, l'entreprise a d'abord fabriqué des systèmes de transport de matériaux de construction puis, des brise-béton (ou marteaux-piqueurs) avant de s'orienter vers les fraiseuses à chaud pour décaper l'enrobé des chaussées endommagées. À la fin des , elle s'est spécialisée dans la production de fraiseuses à froid et de recycleurs d'enrobé.

Joseph Vögele AG 
L'entreprise Joseph Vögele AG a été créée en 1836 par Joseph Vögele, artisan forgeron de son état, dans la ville de Mannheim. Il travaillait pour la compagnie de chemins de fer locale et a fabriqué des aiguillages et des plates-formes de transfert. À partir de 1925, l'entreprise s'est orientée vers les machines pour la construction des routes et l'utilisation de l'asphalte. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise rachète la division pompes de lubrification de Bosch. Basée à Ludwigshafen en Rhénanie-Palatinat depuis 2010, la société est devenue un des leader mondiaux des finisseurs pour chaussées dont le modèle le plus gros peut poser l'enrobé jusqu'à  de largeur. L'entreprise fait partie du groupe Wirtgen depuis 1996.

Hamm AG 
La société Hamm AG a été créée en 1878 par les frères Anton et Franz Hamm à Tirschenreuth en Bavière. L'entreprise a commencé son activité avec la fabrication de matériels pour l'agriculture. En 1911, elle construit son premier rouleau doté d'un moteur diesel. C'est à partir de 1928 que Hans Hamm abandonne toutes les autres fabrications pour se concentrer sur la production de rouleaux compresseurs (ou compacteurs) dont elle a fait sa spécialité. La société fait partie du groupe Wirtgen depuis mars 2000. L'entreprise fabrique uniquement des rouleaux compresseurs pour la construction de routes et les terrassements.

Kleemann GmbH 
La société Kleemann GmbH a été créée par Ferdinand Kleemann en 1857 à Göppingen dans le Bade-Wurtemberg. L'entreprise a commencé son activité avec la découpe de tôles. Rapidement, l'entreprise s'est lancée dans la fabrication d'outils de coupe de fourrage et autres matériels pour l'agriculture avant de fabriquer des scies circulaires et des presses à vis. À partir de 1920, l'entreprise s'est orientée vers le traitement de la pierre en fabriquant des petits concasseurs et des cribleuses. C'est à partir de 1960 que l'entreprise s'est spécialisée dans les équipements fixes de concassage puis, à partir de 1980, dans les grosses installations mobiles de concassage et de criblage utilisées dans les carrières et les gros chantiers de terrassements ou de démolitions. La société familiale a été transformée en société anonyme (GmbH) en 2005 avant d'être rachetée par le groupe Wirtgen en 2006.

Benninghoven GmbH & Co. KG 
La société Benninghoven GmbH & Co. KG a été créée par Otto Benninghoven en 1909 à Wittlich en Rhénanie-Palatinat. À l'origine, il fabriquait des engrenages. Avec le développement de l'utilisation de l'asphalte dans les , l'entreprise s'est orientée vers la fabrication de machines routières et est devenue un des plus importants fabricants allemands de centrales d'enrobage et de recyclage. L'entreprise fait partie du groupe Wirtgen depuis 2014.

Implantations à l'étranger

Amérique latine 
Ciber Equipamentos Rodoviários est l'entreprise locale de production du groupe Wirtgen en Amérique latine et complète la gamme de produits avec sa propre marque. L'usine principale est située dans l'État du Rio Grande do Sul, dans la ville de Porto Alegre. Plus de  sont employées et fabriquent des centrales d'enrobage et des finisseurs Ciber. Un modèle de la division de fraisage à froid Wirtgen et un rouleau Hamm sont fabriqués pour le marché local.

Chine 
L'usine de production de Wirtgen China est implantée à Langfang, près de la capitale chinoise Beijing. La production locale comprend des fraiseuses à froid Wirtgen, des finisseurs routiers Vögele et des rouleaux Hamm.  sont employées.

Inde 
Le siège social de Wirtgen India Ltd est situé près du centre industriel de Pune dans le nord-ouest de l'Inde. 670 salariés produisent deux modèles de rouleaux monocylindres HAMM 311 et HD99, et des systèmes de criblage Kleemann.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 

Entreprise fondée en 1952
Entreprise de construction mécanique ayant son siège en Allemagne
Fabricant d'engins de construction